Schlender ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Schlender (1931–1987), deutscher Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Katharina Schlender (* 1977), deutsche Theaterautorin